Кинди́, аль-Кинди́ () — нисба, указывающая на принадлежность к арабскому племени аль-кинд.

 Имру аль-Кайс ибн Худжр ибн аль-Харис аль-Кинди (? — между 530 и 540) — арабский поэт VI века, сын последнего царя наждитского княжества йеменского племени кинда.
 Якуб ибн Исхак аль-Кинди (801—873) — арабский философ, математик, теоретик музыки, астроном.
 Аль-Ашас ибн Кайс аль-Кинди (599—661) — исламский военный и политический деятель VII века.